Lucarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lucarelli (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Carlo Lucarelli (* 1960), italienischer Krimi-Schriftsteller
 Cristiano Lucarelli (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Delio Lucarelli (* 1939), Bischof von Rieti
 Vittorio Lucarelli (1928–2008), italienischer Fechter

Lucarelli bezeichnet außerdem:

 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Radda in Chianti in der Toskana